Ribeira Grande puede hacer referencia a los siguientes lugares:

  Ribeira Grande, un municipio de las islas Azores, Portugal;
  Ribeira Grande, un municipio de la isla de Santo Antão, Cabo Verde, cuya capital es Ponta do Sol;
  Ribeira Grande, una villa perteneciente al municipio de Ribeira Grande, Cabo Verde
  Ribeira Grande de Santiago, un municipio de la isla de Santiago, Cabo Verde.
 Ribeira Grande, un río de Cabo Verde.